Zambeccari ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Zambeccari (* wohl 1443; † nach 1475), italienischer Humanist
 Francesco Zambeccari (Ballonfahrer) (* 1752; † 1812) italienischer Luftfahrtpionier
 Pellegrino Zambeccari (* 1350; † um 1400), italienischer Rechtsgelehrter, Rektor der Universität Bologna